Miejscowości w USA:
 Napa – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Napa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Napa (ang. Napa County) – w stanie Kalifornia
Rzeki w USA:
 Napa – rzeka w stanie Kalifornia
Technika:
 napa – zatrzask, zapięcie krawieckie zastępujące guzik